Copa América 2021 spelades i Brasilien mellan den 13 juni och 10 juli. Turneringen spelades parallellt med EM 2020. Turneringen var ursprungligen planerad att spelas i Argentina och Colombia, men den 20 maj var Colombia borttagen som värdland, på grund av politiska problem i landet, och Argentina drog sig ur värdskapet den 30 maj på grund av coronavirusproblem, 31 maj bestämde Conmebol att turneringen skulle spelas i Brasilien istället. 

Turneringen vanns av  som besegrade  i finalen med 1–0, bronset vann  som besegrade  med 3–2.

Nationer

Grupp A (södra gruppen)
 (ursprungligt värdland)
 (inbjuden)

Grupp B (norra gruppen)
 (regerande mästare, värdland)
 (ursprungligt värdland)

 (inbjuden)

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutställning
Matcher avgjorda under förlängning räknas som vinst respektive förlust, matcher avgjorda efter straffsparksläggning räknas som oavgjort.

Se även 
 Finalissima 2022

Referenser

Officiell hemsida

Noter

 
Sportevenemang uppskjutna på grund av covid-19-pandemin